Compadres puede referirse a:

Cine 
 Compadres (2016), película mexicoamericana dirigida por Enrique Begne.

Literatura 
 The Compadres, (1981) libro de D. Price.

Música

Canciones 
 Compadres, canción de C-Kan.
Compadres, EP del cantante colombiano Andrés Cepeda.
Compadres, EP del cantante colombiano Fonseca.